Mistrzostwa Europy w Rugby 7 Kobiet 2022 – dziewiętnaste mistrzostwa Europy w rugby 7 kobiet, oficjalne międzynarodowe zawody rugby 7 o randze mistrzostw kontynentu organizowane przez Rugby Europe mające na celu wyłonienie najlepszej żeńskiej reprezentacji narodowej w tej dyscyplinie sportu w Europie. Zostały rozegrane w formie pięciu turniejów w trzech hierarchicznie ułożonych dywizjach w okresie od 4 czerwca do 3 lipca 2022 roku. W walce o tytuł mistrzowski brało udział dziesięć zespołów, pozostałe europejskie drużyny, które przystąpiły do rozgrywek, występowały w niższych dywizjach, pomiędzy wszystkimi trzema istnieje system awansów i spadków.

W pierwszym turnieju mistrzowskim rozegranym w kompleksie Centro de Alto Rendimento do Jamor po pokonaniu Szkotek zwyciężyły Polki, w drugim zaś, rozegranym na Stadionie Miejskim w Krakowie zajęły drugie miejsce ulegając w finale Irlandkom, wystarczyło to jednak to zdobycia pierwszego w historii tytułu mistrzyń Europy. W finałach rozegranych w Zagrzebiu i Budapeszcie turniejów Trophy zmierzyły się Angielki i Włoszki, w obu meczach lepsze okazały się zawodniczki z Wysp Brytyjskich podczas całego cyklu nie tracąc choćby punktu. Wyróżniającymi się zawodniczkami w mistrzowskich turniejach były Lucy Mulhall, Małgorzata Kołdej, Julie Dolezilova i Rhona Lloyd, a na poziomie Trophy Ellie Boatman, Mariana Marques, Francesca Granzotto i Minona Nunstedt. Zawody Conference – z udziałem debiutującej reprezentacji Estonii – odbyły się w Belgradzie i zwycięsko wyszły z nich reprezentantki Austrii.

Wszystkie turnieje zostały rozegrane wraz z zawodami męskimi i były transmitowane w Internecie.

Informacje ogólne 
Harmonogram rozgrywek opublikowano na początku kwietnia 2022 roku. Mistrzostwa zostały rozegrane w formie pięciu turniejów – dwóch w Women’s Grand Prix Series, dwóch w Women’s Trophy oraz jednym w Women’s Conference. Rozstawienie w każdych zawodach następowało na podstawie wyników poprzedniego turnieju, a w przypadku pierwszych zawodów – na podstawie rankingu z poprzedniej edycji. W turniejach Grand Prix brało udział po dziesięć reprezentacji, w Trophy dwanaście, pozostała trzynastka zaś w Conference. Turniej Conference został rozegrany w dniach 4–5 czerwca w Belgradzie, o Trophy rywalizowano zaś 11–12 czerwca w Zagrzebiu i 17–18 czerwca w Budapeszcie. Mistrzem Europy zostawała drużyna, która po rozegraniu dwóch turniejów na przełomie czerwca i lipca – w Lizbonie i Krakowie – zgromadziła najwięcej punktów, które były przyznawane za zajmowane w nich miejsca:

W przypadku tej samej liczby punktów ich lokaty były ustalane kolejno na podstawie:
 lepszego bilansu punktów zdobytych i straconych;
 większej ilości zdobytych przyłożeń;
 rzutu monetą.

W tym sezonie stawką zawodów prócz medali mistrzostw kontynentu stawką był także awans do europejskiego turnieju kwalifikacyjnego do Pucharu Świata 2022, również dla zespołów z niższych poziomów rozgrywek. Prawo udziału w nim uzyskało osiem zespołów z GPS – prócz mającej zagwarantowany awans Francji i Szkocji – a także Anglia i Włochy oraz dwie poza nimi najlepsze reprezentacje spośród pozostałych z poziomu Trophy​.

Conference

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Faza pucharowa

Cup

Bowl

Klasyfikacja końcowa

Trophy

Pierwszy turniej (Zagrzeb)

Faza grupowa 
 Grupa A 

 Grupa B 

 Grupa C

Faza pucharowa 
 Cup + Plate 

 Bowl

Klasyfikacja końcowa

Drugi turniej (Budapeszt)

Faza grupowa 
 Grupa A 

 Grupa B 

 Grupa C

Faza pucharowa 
 Cup + Plate 

 Bowl

Klasyfikacja końcowa

Klasyfikacja generalna

Grand Prix Series

Pierwszy turniej (Lizbona)

Faza grupowa 
 Grupa A 

 Grupa B

Faza pucharowa 
 Mecz o miejsca 1–2 

 Mecz o miejsca 3–4 

 Mecz o miejsca 5–6 

 Mecz o miejsca 7–8 

 Mecz o miejsca 9–10

Klasyfikacja końcowa

Drugi turniej (Moskwa)

Faza grupowa 
 Grupa A 

 Grupa B

Faza pucharowa 
 Cup 

 Bowl

Klasyfikacja końcowa

Klasyfikacja generalna

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Strona Rugby Europe 

2022
2022 w rugby union
2022 w Serbii
2022 w Chorwacji
2022 na Węgrzech
2022 w polskim sporcie
2022 w Portugalii
Zawody sportowe w Belgradzie
Zawody sportowe w Zagrzebiu
Sport w Budapeszcie
Zawody sportowe w Krakowie
Sport w Lizbonie
Rugby union w Serbii
Rugby union w Chorwacji
Rugby union na Węgrzech
Rugby union w Polsce
Rugby union w Portugalii